Авдеевская:

 Авдеевская — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Авдеевская — река, левый приток Анадыря.
 Авдеевская — гора, в центральной части Щучьего хребта, координаты 65°31'N 169°39'E, код ГКГН 599566

См. также 
 Авдеевская База — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Авдеевская волость
 Авдеевская стоянка — стоянка позднего палеолита.